Stan se poate referi la:

 Stan, sat în comuna Novi Pazar, regiunea Șumen, Bulgaria
 Stan, cântec al rapper-ului de origine americană, Eminem 
 Stan (nume de familie)
 Stan (prenume)

Vezi și 
 Stanca (dezambiguizare)
 Stâna (dezambiguizare)
 Stânca (dezambiguizare)

 Stana (dezambiguizare)
 Stănești (dezambiguizare)
 Stănuleasa (dezambiguizare)
 Stănilești (dezambiguizare)
 Pârâul Stânei

 Stănescu (nume de familie)
 Stănoiu (nume de familie) — caută după „Stănoiu”
 Stănilă (nume de familie) — caută după „Stănilă”
 Stănuleț (nume de familie) — caută după „Stănuleț”
 Stăniloae (nume de familie) — caută după „Stăniloae”
 Stănișoară (nume de familie) — caută după „Stănișoară”

 Stănița, sat în județul Neamț
 Stănila, sat în județul Buzău
 Stănija, sat în județul Hunedoara
 Stănicei, sat în județul Argeș
 Stănilești, sat în județul Suceava
 Stănișești, sat în județul Bacău

 Stănicu, râu din România, afluent al Berzasca
 Stănina, râu din România, afluent al râului Bistra
 Stăniște, râu din România, afluent al râului Prisăcina

Toponime românești